Стеклянные лягушки  — семейство бесхвостых земноводных, обитающих в Южной Америке. Ранее входили в состав семейства квакш. Особенностью представителей данного семейства является полупрозрачность тела, особенно кожных покровов.

Описание 
Мелкие земноводные, размеры большинства видов колеблются в пределах 20—30 мм. Исключение составляет Centrolene gekkoideum, достигающая 75 мм. Внешне очень похожи на квакш. Тело плоское, голова относительно широкая, плоская и короткая. Глаза очень большие, направленные вперёд, что обеспечивает бинокулярное зрение. Зрачки горизонтальные, щелевидные днём, ночью становятся почти круглыми. Конечности относительно длинные и тонкие. Пальцы с присосками, помогающими удерживаться на гладких поверхностях листьев деревьев. На задних лапах есть перепонки, увеличивающие поверхность стопы, что помогает лягушкам перемещаться по зыбким поверхностям.

Окрас спины, как правило, зелёный с многообразием оттенков: от желтовато-зелёного до оливково-зеленого, изредка коричневый. Отличительная особенность представителей данного семейства — на животе и груди кожа стеклянных лягушек почти прозрачная, через неё можно увидеть внутренние органы: печень, сердце, желудочно-кишечный тракт и даже наблюдать икру у беременных самок. Мышцы, кости и другие ткани многих видов также прозрачные или полупрозрачные.

Маскировка прекрасно развита, даже кости некоторых видов окрашены в зелёный цвет. Это связано с тем, что соли жёлчных кислот хранятся в костях и используются в качестве красителей. Два вида семейства (Centrolenella fleischmanni и Centrolenella prosoblepon) обладают пигментами отражающими инфракрасное излучение с той же длиной волны, что и у растений. Это помогает им в терморегуляции и маскировке.

Вокализация самцов представляет собой писк или свист. У некоторых видов одна особь может спровоцировать многоголосный хор, распространяющийся по течению реки.

Образ жизни 
Живут стеклянные лягушки, как правило, в горных тропических лесах. Многие виды обитают рядом с водой, особенно любят ручьи с быстрым течением и водопады. Однако, непосредственно с водой лягушки не связаны, и поиск пищи, спаривание и кладка икры происходят на листьях деревьев и кустарников. Только головастики развиваются в воде, но после метаморфоза выходят на сушу и больше в воду не возвращаются. Активны в дождливую или очень влажную погоду. Днём прячутся в листве, из укрытий выходят лишь с наступлением сумерек.

Размножение 

Икру обычно откладывают на листьях деревьев или кустарников, нависающих над проточной водой горных ручьев и небольших рек. Это помогает уберечь икру от хищников, но делает уязвимой для паразитарных личинок некоторых видов мух. Самцы многих видов охраняют кладку. Они не только защищают яйца, но и поддерживают их влажность, регулярно опустошая на кладку мочевой пузырь. Они также поедают поврежденные или поражённые микробами икринки, чтобы защитить остальную кладку от инфекций.

Стадия головастика является наименее изученной в жизненном цикле стеклянных лягушек. Через две недели, после вылупления из икры головастики падают в воду. Если падают на берег, то с помощью хвоста добираются до воды. Головастики удлиненные, с мощными хвостами и сильными плавниками, подходящими для жизни в быстром течении.

Распространение 
Ареал семейства охватывает тропическую Центральную Америку, тропические Анды, Сьерра-Невада-де-Санта-Марта в Колумбии, береговую Кордильеру, Венесуэлу, Тобаго, Гвианское плоскогорье, бассейн Амазонки и бразильский атлантический лес.

Классификация 
По состоянию на февраль 2023 года в семейство включают 2 подсемейства, 12 родов и 158 видов:

Centroleninae Taylor, 1951

  (24 вида)
  (2 вида)
  (8 видов)
  (5 видов)
  (42 вида)
  (6 видов)
  (5 видов)
   (5 видов)
  (10 видов)

Hyalinobatrachinae Guayasamin at al., 2009

   (2 вида)
  (35 вида)

Виды incertae sedis

Фото

Примечания 

Стеклянные лягушки
Семейства земноводных